Le sigle MLM peut faire référence à :

 La Congrégation des missionnaires libanais maronites (ou CML) ;
 Marx, Lénine et Mao, et par extension, le marxisme-léninisme-maoïsme, une idéologie communiste marxiste, représentée en particulier par Abimael Guzmán lors de la Guerre populaire prolongée au Pérou débutée en 1980 ;
 MLM (de l'anglais multi-level marketing), méthode de vente (appelée vente multiniveau en français) ;
  (« hommes aimant les hommes »), une expression désignant les hommes homosexuels ;
 Multipurpose Laboratory Module ou Nauka, un module russe de la Station Spatiale Internationale, lancé en 2021 ;
 code NYSE de Martin Marietta Materials, entreprise américaine spécialisée dans les matériaux de construction ;
 code IATA de l'aéroport international de Morelia ;
 Military liaison missions, les missions militaires de liaison, qui ont inspecté les zones occupées d'Allemagne de 1946 à 1990.